Иван Николов Абаджиев (12 февраля 1932, Нови-Пазар, Болгария — 24 марта 2017, Германия) — болгарский тяжёлоатлет и тренер по тяжёлой атлетике, серебряный призёр чемпионата мира (1957), участник Олимпийских игр (1956, 1960). Заслуженный мастер спорта Болгарии (1957), заслуженный тренер Болгарии (1969). Главный тренер сборных команд Болгарии (1969—1989, 1997—2000) и Турции (1995—1996). Под его руководством атлеты этих стран 12 раз становились олимпийскими чемпионами и 57 раз выигрывали чемпионаты мира.

Биография 
В детстве увлекался спортивной гимнастикой, но потом решил перейти в тяжёлую атлетику. С 1953 года тренировался самостоятельно по собственной методике. Окончил техникум физической культуры и спорта города Пловдива (ныне — спортивное училище имени Васила Левского). В 1956 году занял 7-е место на Олимпийских играх в Мельбурне. В 1957 году в Тегеране завоевал первую в истории Болгарии медаль чемпионата мира по тяжёлой атлетике. После того как в 1960 году на Олимпийских играх в Риме занял лишь 12 место, решил завершить свою спортивную карьеру и перешёл на тренерскую работу. Установил 41 национальный рекорд.

Сначала работал государственным тренером по тяжёлой атлетике в Спорткомитете Болгарии, а в 1969 году был назначен главным тренером сборной страны. С этого момента результаты болгарских атлетов на международных соревнованиях начали быстро улучшаться. Всего за несколько лет, команда, которая обычно не претендовала на медали крупнейших турниров, превратилась в главного соперника сборной СССР, доминировавшей тогда в мировой тяжёлой атлетике. Уже на Олимпийских играх в Мюнхене (1972) болгарские атлеты завоевали три золотые медали и заняли первое место в общекомандном зачёте. В дальнейшем болгарской сборной неоднократно удавалось превосходить советскую команду на крупнейших мировых и европейских турнирах.

Несмотря на все эти успехи, тренерская деятельность Абаджиева вызывала неоднозначную реакцию в спортивном мире. Хотя сам он объяснял резкий рост результатов своих учеников особой системой интенсивных тренировок, время пребывания Абаджиева на посту главного тренера сборной Болгарии было омрачено несколькими громкими допинг-скандалами. В 1976 году на Олимпийских играх в Монреале, где был впервые введён допинг-контроль, болгарские атлеты Благой Благоев и Валентин Христов были уличены в использовании запрещённых препаратов и лишены медалей. В 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле показавшие лучшие результаты в своих весовых категориях  и  также были дисквалифицированы и лишены золотых медалей, когда в их допинг-пробах был найден запрещённый диуретик фуросемид. За дисквалификацией Граблева и Генчева последовал демарш болгарской делегации, снявшей с соревнований пять ещё не выступивших атлетов.

В дальнейшем он утверждал, что не давал своим ученикам никаких запрещённых препаратов, а дисквалификацию своих подопечных в Сеуле называл инициативой советских спортивных чиновников, которые были заинтересованы в устранении сильных конкурентов своих атлетов.

В 1989 году ушёл с поста главного тренера сборной Болгарии и на некоторое время отошёл от тренерской деятельности (был депутатом 7-го Великого народного собрания), но в 1995 году принял предложение своего бывшего ученика Наима Сулейманоглу возглавить тренерский штаб сборной Турции. Под его руководством на Олимпийских играх в Атланте команда этой страны завоевала две золотые медали (помимо Сулейманоглу олимпийское золото выиграл и другой бывший член болгарской команды Халиль Мутлу). В 1997—2000 годах Абаджиев вновь был главным тренером сборной Болгарии (с 1998 года не только мужской, но и женской). Однако на Олимпийских играх в Сиднее она вновь столкнулась с дисквалификациями из-за допинга. Чемпионка (), а также двое призёров Игр (Иван Иванов и ) были уличены в использовании запрещённых препаратов и лишены наград. После этого Абаджиев завершил свою тренерскую карьеру.

Последние годы жизни провёл в Германии. Похоронен в Софии.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Иван Абаджиев: «Очень тяжёлая атлетика»

Тяжелоатлеты Болгарии
Чемпионы Болгарии по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Заслуженные мастера спорта Болгарии
Заслуженные тренеры Болгарии
Тренеры сборной Болгарии по тяжёлой атлетике
Тренеры сборной Турции по тяжёлой атлетике
Выпускники Спортивного училища имени Васила Левского (Пловдив)
Выпускники Национальной спортивной академии
Почётные доктора Национальной спортивной академии (Болгария)
Почётные граждане Варны
Почётные граждане Нови-Пазара (Болгария)
Почётные граждане Сливена
Почётные граждане Шумена
Депутаты Народного собрания Болгарии
Похороненные в Софии